Rhymney Valley peut désigner :
 la Vallée de la Rhymney, une des vallées du sud du pays de Galles, qui tire son nom de la Rhymney.
 le district de la Rhymney Valley, un ancien district administratif du comté du Mid Glamorgan, en vigueur entre 1974 et 1996.

Voir aussi